Een ander woord voor mesties, een mengeling van Europeaan en Indiaan.
 Mestizo (muziek), een muziekstijl